Berkley ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Berkley (Alabama), im Madison County
 Berkley (Colorado), im Adams County
 Berkley (Iowa), im Boone County
 Berkley (Kentucky), im Carlisle County
 Berkley (Maryland), im Harford County
 Berkley (Massachusetts), im Bristol County
 Berkley (Michigan), im Oakland County
 Berkley (Pennsylvania), im Berks County
 Berkley (Virginia), Stadtteil von Norfolk, Virginia
 Berkley Bridge, im Bristol County, Massachusetts
 Berkley Estates, im Carroll County, Maryland
 Berkley Heights, im Montgomery County, Ohio
 Berkley Place, im Lee County, North Carolina
 Berkley Ridge, im Hamilton County, Indiana

Personen:
 Elizabeth Berkley (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Berkley junior (* 1948), US-amerikanischer Rennrodler
 Seth Berkley (* 1956), US-amerikanischer Epidemiologe
 Shelley Berkley (* 1951), US-amerikanische Politikerin
 Theresa Berkley († 1836), englische Bordellbesitzerin und Domina
 William R. Berkley (* 1946), US-amerikanischer Unternehmer

Sonstiges:
 Berkley Creek, Fließgewässer im Hall County, Texas
 Berkley Mill Creek, Fließgewässer im Crenshaw County, Alabama
 Berkley Island, Insel im Middlesex County, Virginia
 Berkley Prospect, Mine im Greene County, Tennessee

im NRHP gelistete Objekte:
 Berkley Crossroads Historic District, in Darlington, Maryland, ID-Nr. 03000649
 Berkley Historic District, in Ontelaunee, Pennsylvania, ID-Nr. 02000892
 Berkley North Historic District, in Norfolk, Virginia, ID-Nr. 00001440
 Berkley School, in Darlington, Maryland, ID-Nr. 88001011
 Berkley Square, in Las Vegas, NV, ID-Nr. 09000846

Siehe auch:
 Barkley
 Burkley
 Berkeley (Begriffsklärung)
 Berkley Hills